Сесар Айра (, , Коронель-Принглес, провинция Буэнос-Айрес) — аргентинский писатель, переводчик.

Биография 
В 1967 переселился из провинции в столицу, в старинный квартал Флорес (отсюда в его прозе мотивы Буэнос-Айреса XIX века). Ведет семинары по литературе и искусству авангарда в университетах Буэнос-Айреса и Росарио.

Творчество 
Развивает эстетику европейского авангарда (Рембо, Малларме, сюрреализм), вместе с тем активно работая с жанровыми формами и стереотипными мотивами массовой культуры (сериал, комикс, фантастика, экзотический Восток). Его творчество сближают с такими художниками, как Макс Эрнст, Джозеф Корнелл.

Помимо романов, ему принадлежат эссеистические книги о художнике-карикатуристе и драматурге Копи (1991), о поэтессе Алехандре Писарник (1998).

Переводил романы Яна Потоцкого, Антуана де Сент-Экзюпери.

Книги Айры переведены на ряд языков мира, включая иврит.

Романы 
 Moreira (1975)
 Ema, la cautiva (1981)
 La luz argentina (1983)
 Las ovejas (1984)
 Canto Castrato (1984)
 Una novela china (1987)
 Los fantasmas (1990)
 El bautismo (1991)
 La liebre (1991)
 Embalse (1992)
 La guerra de los gimnasios (1992, экранизирован Диего Лерманом, 2005)
 La prueba (1992, экранизирован Диего Лерманом в 2002 под названием Так внезапно)
 El llanto (1992)
 Madre e hijo (1993)
 Cómo me hice monja (1993)
 El infinito (1994)
 La costurera y el viento (1994)
 Los misterios de Rosario (1994)
 Los dos payasos (1995)
 Abeja (1996)
 La trompeta de mimbre (1998)
 La serpiente (1998)
 El Sueño (1998)
 Las curas milagrosas del Dr. Aria (1998)
 La mendiga (1998)
 El congreso de literatura (1999)
 El juego de los mundos (2000)
 Un episodio en la vida del pintor viajero (2000)
 Cumpleaños (2000)
 El mago (2002)
 Varamo (2002)
 Fragmentos de un diario en los Alpes (2002)
 Las noches de Flores (2004)
 Haikus (2005)
 El cerebro musical (2005)
 Parménides (2006)
 Las aventuras de Barbaverde (2008)
 La confesion (2009)
 El error (2010)

Примечания

Литература 
 Estrin L. César Aira: el realismo y sus extremos. Buenos Aires: Ediciones del Valle, 1999
 Fernández N. Narraciones viajeras: César Aira y Juan José Saer. Buenos Aires: Editorial Biblos, 2000
 Contreras S. Las vueltas de César Aira. Rosario, Argentina: Beatriz Viterbo Editora, 2002
 César Aira, une révolution/ Michel Lafon e.a., eds. Grenoble: Université Stendhal — Grenoble 3, 2005 (материалы международной конференции в Гренобле)
 García M. Degeneraciones textuales: los géneros en la obra de César Aira. Rosario: Beatriz Viterbo Editora, 2006

Ссылки 
 На сайте Современная аргентинская литература, с фрагментами произведений
 Интервью, 2004
 Литературная алхимия Сесара Айры

Родившиеся в провинции Буэнос-Айрес
Писатели Аргентины
Переводчики Уильяма Шекспира
Переводчики Аргентины